Rajmund Stanisław Dybczyński (ur. 1933 w Warszawie)<ref name= – polski chemik, profesor nauk chemicznych, pracownik naukowy Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej<ref name=.

Życiorys 
W 1955 r. ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1963 r. obronił pracę doktorską, a w 1971  r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1987 uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Został zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej.

Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w którym pełnił też funkcję członka prezydium.

Przypisy 

Polscy chemicy
Absolwenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Członkowie Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Urodzeni w 1933
Ludzie urodzeni w Warszawie